Meiersberg bezeichnet:

 Meiersberg, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Meiersberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Meiersberg (Wilhermsdorf), Ortsteil des Marktes Wilhermsdorf im Landkreis Fürth in Bayern
 Meiersberg (Ratingen), ehemalige Gemeinde im Kreis Düsseldorf-Mettmann, die heute größtenteils zur Stadt Ratingen gehört

Siehe auch
 Meierberg
 Maiersberg